Иоанн I:
 Иоанн I — Московский великий князь, по прозванию «Калита».
 Иоанн I (?—719) — герцог Неаполя (711—719).
 Иоанн I (?—1035/1054) — митрополит Киевский (с 1008 или 1019 года).
 Иоанн I (1266—1285) — король Кипра и титулярный король Иерусалима (1284—1285).
 Иоанн I (1316—1316) — сын Людовика X Сварливого и Клеменции Венгерской.
 Иоанн I Баллиоль (1248—1314) — король Шотландии (1292—1296), признавший сюзеренитет Англии.
 Иоанн I (?—526) — папа римский (523—526).
 Иоанн I Аксух Великий Комнин (?—1238) — император Трапезундской империи (1235—1238).
 Иоанн I Антиохийский — архиепископ Антиохии (429—448).
 Иоанн I Дука (1240—1289) — правитель Фессалии (1268—1289), севастократор.
 Иоанн I Лемигий — экзарх Равенны (611—616).
 Иоанн I Орсини (?—1317) — маркграф Кефалинии и Закинфа с 1304 по 1317 год.
 Иоанн I Талайя — патриарх Александрийский (482).
 Иоанн I Цимисхий (925—976) — византийский император (969—976).
 Иоанн Павел I — папа римский.
 Иоанн Безземельный — английский король. См. также 
 Жан I
 Иоганн I
 Иоанн II